«Интер+» () — украинский спутниковый телеканал, является международной версией украинского телеканала «Интер».

История 
К концу 90-х годов «Интер» запустил дочерний проект — «Интер+». Телеканал с таким логотипом транслировался со спутника по будням с 13:00 до 18:00 во время дневного перерыва «Интера». В это время зрители могли смотреть фильмы и развлекательные программы, выходившие под логотипом «Интер+» и транслировавшиеся, в частности, в некоторых кабельных сетях Киева — там, где была возможность «развести» по отдельным каналам полный «дубль» эфирного варианта УТ-3 с вставками КГРТРК и «Интер», совмещённый с «Интер+».

Позже бренд «Интер+» достался международной версии телеканала, транслировавшей лицензионно очищенный контент через спутник на весь мир. Это произошло это уже после того, как «Интер» получил новую лицензию, которая позволила каналу использовать эфирное время на сети УТ-3 полностью.

Международный спутниковый телеканал «Интер+» начал вещание 13 января 2003 года. Это международная версия украинского телеканала «Интер», плюс лучшие программы прочих украинских телепроизводителей.

Среди основных заданий и целей канала — присутствие современной Украины в мировом телевизионном просторе, создание позитивного имиджа Украины в мире, показ мировых и украинских событий глазами современных украинцев, содействие как можно более быстрому вхождению Украины в мировое и европейское сообщество. А также создание мощной платформы для продвижения товаров и услуг под маркой «Сделано на Украине» по всему миру.

Вещание ориентировано на этнических украинцев, граждан Украины, которые работают за границей, бывших граждан Украины, стран СНГ и всех, кто хочет больше узнать о современной независимой Украине.

В июне 2003 года канал «Интер+» получил лицензию Национальной Рады по вопросам телевидения и радиовещания Украины и круглосуточное вещание сроком на семь лет.

С 1 января 2021 года телеканал прекратил вещание на территории России.

12 апреля 2021 года телеканал начал вещание в стандарте высокой четкости (HD).

В связи с вторжением России на Украину с 24 февраля по 19 апреля 2022 года телеканал круглосуточно транслировал информационный марафон «Единые новости». В эфире отсутствовала реклама.

С 20 апреля 2022 года телеканал возобновил самостоятельное вещание, изменив программную сетку. С эфира убраны фильмы советского и российского производства.

Распространение 
Сегодня «Интер+» доступен 100 % жителей Украины. Кроме этого, телеканал с высоким качеством и в цифровом формате распространяется с пяти спутников, покрывающих всю территорию Европы, Европейскую часть России, Кавказ, Африку, и северную часть Ближнего Востока (спутник «Astra 4A»), всю территорию России и Центральную Азию, обе Америки, Австралию и Новую Зеландию.

Заключены договоры на распространение телеканала в сетях кабельного и сотового телевидения России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Армении, Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Чехии, Словакии, Канады, США, Израиля, Австралии и Новой Зеландии.

Потенциальная зрительная аудитория — до 26 млн телезрителей многих стран мира. Фактическая аудитория — 12 млн. Главная атмосфера канала с семейной направленностью — антинационализм, европейская ориентация и несколько ностальгирующая нота по СССР.

До 2015 года телеканал также вещал в России на спутниковых системах «Континент-ТВ» и «Телекарта».

Эфир 
Первое время был доступен абонентам киевских кабельных сетей, однако позже был оттуда изъят.

Каждый день на канале 6 выпусков новостей оперативно сообщают о текущих событиях. По результатам многих социальных исследований, новости и информационные спецпроекты «Інтер+» самые популярные.

Программная стратегия «Інтер+» — лучшие программы из разных регионов Украины. Сегодня «Інтер+» работает с более чем 120 украинскими телекомпаниями, продакшн-студиями и творческими объединениями. Благодаря этому каналу телезрители смогли увидеть прямые трансляции знаковых для страны событий: заседание Верховного суда Украины, торжественную церемонию инаугурации экс-Президента Украины Виктора Ющенко, пленарное заседание сессии ВР Украины (выборы премьер-министра).

В эфире телеканала «Інтер+» традиционно много времени уделяется просветительским программам — это и цикл «Открывая Украину», и «Живое богатство Украины», трансляции театральных спектаклей, циклы документальных фильмов о знаменитых украинцах.

С 2007 года больше внимания «Інтер+» начал уделять спортивным событиям. Подписано контракты на трансляцию баскетбольных и футбольных матчей. В результате сотрудничества с телеканалом «Мегаспорт» в эфире «Інтер+» появились красочные спортивные проекты — «100 % Динамо», баскетбольный обзор «Пятая четверть», программа о чемпионах и героях «In версия», а также проект «Неспортивная жизнь» — об обратной стороне чемпионских медалей.

В эфире «Інтер+» всегда много чудесных «живых» концертов лучших украинских исполнителей. В 2007 году стартовал собственный хит-парад украинских клипов «Украинская двадцатка». Проголосовать за любимого исполнителя можно на заглавной странице сайта.

В 2007 году благодаря телеканалу «Інтер+» украинский юмор вышел на орбиту — на «Інтер+» стартовали игры Украинской Лиги КВН.

На «Інтер+», единственном среди международных телеканалов стран ближнего зарубежья, выходит электронный гид (интерактивная телепрограмма) на трех языках: по-украински, по-русски и по-английски.

«Інтер+» открыт к сотрудничеству со всеми украинскими производителями оригинального и качественного телепродукта, который может быть интересным за границей Украины. В перспективах канала существенное расширение зоны вещания и его дистрибуция в заграничных кабельных сетях, создание оригинальных проектов иновещания, запуск спортивных телепроектов в разных видах спорта, создание системы видеогида и много другого.

15 октября 2016 года телеканал перешёл на широкоформатное вещание 16:9 (одновременно с телеканалом «Интер»).

Программы

Сейчас в эфире: 

 «Вещественное доказательство»
 «Великие украинцы»
 «Вещдок»
 «Готовим вместе»
 «Дом на зависть всем»
 «Жизнь на грани»
 «Истории войны»
 «Код доступа»
 «Полезная программа»
 «Правда жизни»
 «Садовые советы»
 «Скептик»
 «Судите сами»
 «Тут Люди»
 «Удачный проект»
 «Феерия странствий»
 «Школа доктора Комаровского» 
 «Ищу тебя»

Раньше транслировались: 

 «6 соток»
 «Агенты влияния»
 «Будьте здоровы!»
 «Стоимость жизни»
 «Вещдок. Особый случай»
 «Большая политика с Евгением Киселевым»
 «Все для тебя»
 «Давай поженимся» (Россия)
 «Хорошее здоровье»
 «Добрый вечер на Интере»
 «Живое богатство Украины»
 «Круче всех»
 «Шаг к звездам»
 «Ключевой момент»
 «Легенды уголовного розыска»
 «Легенды бандитского Киева»
 «Легенды бандитской Одессы»
 «Мастер-класс»
 «Мистическая Украина»
 «Места силы»
 «Вокруг М»
 «Невероятные истории любви»
 «Орел и решка»
 «Параллельный мир»
 «Позаочi»
 «Подробности»
 «Подробности недели»
 «Путешествия по миру»
 «Путешествия по Галиции»
 «Правила выживания»
 «Скрытая реальность»
 «Утро с Интером»
 «Специя»
 «Свiдок. Агенты»
 «Свобода на Интере»
 «Секреты судьбы»
 «Семейный суд»
 «Смартшоу»
 «Скарб.ua»
 «Касается каждого»
 «Страх в твоем доме»
 «Судебные дела: преступление и наказание»
 «Тайны криминального мира»
 «Тайны мира»
 «Украина поражает»
 «Украина: забытая история»
 «В поисках приключений»
 «В поисках истины»
 «Цивилизация lncognita»
 «Черное зеркало»
 «Шеф-повар страны»
 «Шустер LIVE»

Сериалы 

 «33 квадратных метра»
 «Волчица»
 «Улицы разбитых фонарей»
 «Гречанка» 
 «Дорогой мой человек»
 «Нити судьбы»
 «Обручальное кольцо»
 «Однажды будет любовь»
 «Обречена стать звездой»
 «Простые истины»
 «Родные люди»
 «Сваты» (1—5 сезоны)
 «Своя команда»
 «Сестры из крови»
 «Танго втроем»
 «Три сестры»
 «Территория красоты»
 «Тайны следствия»
 «Дневник беременной»
 «Юрики»
 «Ангел-хранитель»

Параметры спутникового вещания

Примечания 

Телеканалы Украины
Телеканалы на украинском языке
Телеканалы на русском языке
Коммерческие телеканалы Украины
Спутниковые телеканалы Украины
Телеканалы, запущенные в 2003 году
Международные телеканалы общей тематики
Международные телеканалы Украины
Inter Media Group
HD-телеканалы